

События

Римская империя 
 Император: Нерон.
 Консулы: Публий Петроний Турпилиан и Луций Юний Цезенний Пет.
 Консулы-суффекты: Гней Педаний Фуск Салинатор и Луций Веллей Патеркул.
 Префект Рима Педаний Секунд убит своим рабом. Казнены все 400 человек его городской фамилии.
 Гай Светоний Паулин подавляет антиримское восстание бриттских племён под предводительством Боудикки, царицы иценов.
 Луций Цезений Пет стал консулом вместе с Публием Петронием Турпилианом
 Гай Светоний Паулин проводит карательную операцию на острове Англси, сопровождающуюся уничтожением священных мест друидов
 Прокуратором Британии стал Кай Юлий Классициан. Паулин в Британии заменён легатом Петронием Турпилианом. Легат Требеллий Максим.
 Наместником Тарраконской Испании назначен Гальба. Вителлий назначен проконсулом в Африке и попечителем общественных построек. Наместником Африки назначен Веспасиан.
 Ок. 61 — Суд над апостолом Павлом с участием Ирода Агриппы II, Береники и прокуратора Иудеи Порция Феста (ум.ок.62). Павел отправлен в Рим.
 61-62 — Иудейский первосвященник Иосиф Кавий.
Хань и Хунну:
 При помощи южных хунну отбит набег северных хунну на Китай.

Скончались 
 Боудикка — царица иценов
 Варнава — христианский святой, апостол от семидесяти, основатель Кипрской церкви.

См. также

Примечания